Universitat Carnegie Mellon (del seu nom en anglès Carnegie Mellon University), universitat amb seu a Pittsburgh (Estats Units)
 Col·legi major universitari, institució universitària que dona serveis i allotjament als estudiants
 Couverture maladie universelle, prestació social francesa que permet l'accés a l'atenció sanitària a tota la població